Термин Eth може имати више значења:
 Ет (насеље)
 Ед (слово) (Ð, ð), слово у исландском и ферјарском алфабету.